Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Finback :
 l', un sous-marin d'attaque conventionnel de classe Gato mis en service en 1942 et démoli en 1959 ;
 l', un sous-marin d'attaque conventionnel de classe Sturgeon en service de 1970 à 1997.

Finback